Брето́нский язы́к (самоназвания: Brezhoneg, Brezoneg) — кельтский язык индоевропейской семьи языков; родственен валлийскому и корнскому языкам.

На бретонском языке говорят на северо-западе Франции в Нижней Бретани — в основном в департаменте Финистер и на западе департаментов Кот-д’Армор и Морбиан.

Сильное влияние французского языка на протяжении нескольких столетий вызвало в бретонском появление ряда черт, которые не отмечаются в островных кельтских языках — в частности, в остальных бриттских. Из этих черт в фонетике: огубленные гласные /y/ и /œ/; большое количество носовых гласных; увулярный звук /ʁ/. В грамматике: система сложных и сверхсложных имён; наличие артиклей; заимствование из французского продуктивных суффиксов, например, -ans, -aj, -er. Французский язык повлиял и на синтаксис. По французскому образцу построены слова, обозначающие родство людей: tad-kaer —  «тесть» и т. п. В целом влияние французского языка на бретонский полностью не изучено.

Бретонский язык иногда называют «армориканский бретонский язык», что происходит от старого названия полуострова Бретань — Ар(е)морика.

Лингвогеография

Ареал и численность 
В настоящее время бретонский язык находится под угрозой исчезновения: большинство его носителей — пожилые люди, и язык недостаточно активно передаётся младшему поколению. К тому же бретонский язык не является официальным языком Бретани, и в государственных учреждениях используется французский язык; на бретонском говорит главным образом сельское население. Несмотря на это, на нём издаётся литература (как на диалектах , так и на ваннском); ведутся радио- и телепередачи. По данным TMO-Fañch Broudic 2007 года, число активных носителей языка — 206 тыс. чел. — 5 % населения Бретани. По оценкам начала 1990-х годов, бретонским языком владело около 250 тыс. лиц старше 15 лет, в то время как в 1983 году — 615 тыс. чел. Почти все они говорили и на французском языке; число лиц, владевших только бретонским, неизвестно, но едва ли превышает 1 % от приведённого числа. По данным онлайн-справочника Ethnologue, в 2013 году количество носителей бретонского языка составляло 206 тыс. человек.

Примерное число говорящих в 2010—2015 годы:

Социолингвистические сведения 

Одна из трудностей, стоящих перед энтузиастами возрождения бретонского языка, — существование по меньшей мере трёх вариантов орфографии: KLTG, или «объединённая» орфография (peurunvan, или Zedacheg — по принятому в ней диграфу zh, обозначающему z в диалектах КЛТ и h в ваннском диалекте); «университетская» (skolveurieg), существующая в двух вариантах для диалектов КЛТ и ваннского диалекта; и «междиалектная» (etrerannyezhel), основанная на этимологическом принципе и близкая к орфографии Ж.-Ф. Ле Гонидека.

Литературный язык создан в XIX веке на основе диалектов группы КЛТ (преимущественного леонского), однако не все его нормы были выработаны. Большинство носителей языка не владеет литературным языком и говорит на диалектах.

Преподавание на бретонском языке осуществляется в сети частных школ «Диван» (diwan). С 1994 года по закону Тубона, принятому с целью защиты французского языка от внешнего влияния, государство финансирует исключительно франкоязычные школы. Другой способ увеличения числа носителей языка — программа «Div Yezh» («Два языка») в государственных школах, которая была запущена в 1979 году. Другая программа под названием «Dihun» («Пробуждение») была запущена в 1990 году для двуязычного обучения в церковных школах. В 2018 году 18 337 школьников (около 2 % всех школьников Бретани) посещали школы Diwan или школы с программами «Div Yezh» или «Dihun». Это число увеличивалось каждый год. В 2007 году около 5000 совершеннолетних посещали курсы бретонского языка.

Рост процента детей, изучающих бретонский язык в школах:

Процент детей, изучающих бретонский язык в школах, по департаментам (2008):

Популяризатором языка выступает бретонский музыкант Денез Прижан — исполнитель традиционной музыки в жанрах «» («причитания») и «» («танцевальная песня»), дополненных современными мотивами.

Диалекты 

Бретонский язык включает четыре основных диалекта:
 корнуайский (kerneveg, по-французски — cornouaillais, не следует путать с kernewek — самоназвание корнского языка), на котором говорит 41 % всех носителей, распространён в районе города Кемпера;
 леонский (leoneg, по-французски — léonard) — диалект района Бро-Леон (Bro Leon, Pays de Léon) на севере Финистера; наиболее близок к современному литературному бретонскому языку;
 трегьерский (tregerieg, по-французски — trégorrois) — диалект области Трегор (Landreger, Tréguier);
 ваннский (gwenedeg, по-французски — vannetais) — диалект района города Ванн; на ваннском диалекте говорит всего 16 % носителей языка.

Диалекты бретонского языка можно разделить на две группы: первая охватывает корнуайский, леонский, трегьерский диалекты (объединяются аббревиатурой КЛТ); вторая — ваннский диалект. Одной из основных черт разделения диалектов является постановка ударения: ударение ставится на предпоследний слог в КЛТ и на последний — в ваннском диалекте. Обе группы довольно сильно отличаются друг от друга, и носители КЛТ плохо понимают ваннский диалект. Древнейшие признаки диалектного членения бретонского языка (смена положения ударения в КЛТ) относятся к X—XI векам; окончательное формирование диалектов в центре и на северо-востоке области, занимаемой бретонским языком, относится к XII—XIV векам, на севере — к XV—XVI векам. Ваннский диалект окончательно сложился к XV—XVI векам, остальные же — в XVII веке.

Внутри каждого диалекта имеются региональные и местные особенности, исходя из которых выделяются отдельные говоры. Так, ваннский диалект условно можно разделить на две группы говоров: верхневаннские и нижневаннские. Лучше всего изучены различия в фонетике, значительно хуже — в морфологии; различия в синтаксисе почти не изучены.

Письменность 
Письменность бретонского языка и его диалектов основывается на латинском алфавите — прежде всего, на его французском варианте; таким образом, часть звуков имеет общие с французскими обозначения.

Современный бретонский алфавит:

 Буквы x и q в бретонский алфавит, в отличие от французского, не входят.
 Диграф c’h обозначает , а ch — ; eu обозначает [œ].
 Диграф zh в зависимости от диалекта читается либо как z, либо как h.
 Носовые гласные передаются с помощью ñ.
 Буквы с диакритикой — é, è, ê, î, ī, ñ, ū, ô и т. п. — считаются дополнительными и в основной алфавит не входят. В некоторых источниках буквы é, ê, ñ, ù и т. п. включаются в основной алфавит, однако, так как слова с этих букв не начинаются, в алфавит включаются только строчные варианты этих букв.

«Университетская» орфография 1955 года сблизила правописание диалектов КЛТ и ваннского.

История языка 
Древнебретонский период относится к VIII—XI векам н. э. Бретонцы переселились на территорию современной Франции во второй половине V века с юга Британии, откуда их вытеснили набеги англосаксов. Ещё в IX веке бретонцы занимали весь полуостров от устья Луары на юге до района Мон-Сен-Мишель на севере. В последующие века граница распространения бретонского языка передвинулась к западу. Подробные сведения о бретонском языке известны начиная со среднебретонского периода (с XI века, памятники с XIV века — до этого времени сохранились лишь глоссы в латинских трактатах и ономастика (собственные имена)). До IX века влияние романских диалектов на бретонский язык было незначительным; в среднебретонский период (середина XI века — середина XVII века) усиливается влияние французского языка. Словарный состав в большом объёме пополняется заимствованиями из французского языка; он также оказывает влияние на грамматический строй бретонского. Бретонский язык находился под давлением французского на протяжении почти всей своей истории. Начало новобретонского периода связывается с выходом в 1659 году грамматики Ж. Монуара. В начале XIX века Ж.-Ф. Ле Годинек начал пуристические реформы, направленные на «рекельтизацию» бретонского языка.

В Средние века существовала богатая бретонская литература, её традиция прекратилась лишь к XVII веку. Не имея официального статуса после потери автономии Бретани, бретонский язык сохранялся главным образом среди сельского населения, а в городах французский язык стал полностью преобладать уже в XVIII веке. Проповедническая деятельность на бретонском языке началась достаточно рано. Повсеместное образование в Бретани было введено только в XIX веке, однако оно осуществлялось на французском, а бретонский язык был полностью запрещён. В то же время в XIX веке поднялась волна интереса к изучению бретонского языка и фольклора, важную роль в котором сыграл Ж.-Ф. Ле Гонидек, считающийся создателем современного бретонского литературного языка.

В течение XIX и XX веков французская политика долгое время была направлена на вытеснение бретонского языка. Некоторое возрождение бретонского языка имело место во время оккупации Франции немецкими войсками во время Второй мировой войны (а именно в 1940—1944 годах); в последующие годы преподавание бретонского языка со стороны правительства либо ограничивалось одним часом в неделю (так называемый  1951 года), либо не имело почти никакой поддержки (в 1970—1980 годах бретонский язык в средних школах изучали только 5 % учеников).

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные 
Литературный вариант имеет следующий состав вокализма: /i/, /y/, /e/, /œ/, /ɛ/, /a/, /ɔ/, /o/, /u/. Каждый из гласных, за исключением краткого /ɔ/, может быть как долгим, так и носовым. Долгота связана с признаком силы / слабости следующего за гласным согласного. Гласный может быть долгим только в ударном слоге перед кратким («слабым») согласным: kador [k’a:dor] «стул». Перед долгим («сильным») согласным гласный будет кратким: yaouank [j’owank] «молодой». В безударных слогах встречаются только краткие гласные; в некоторых диалектах в безударном слоге появляется редуцированный гласный [ə] (шва). Кроме того, у бретонских гласных имеются противопоставление по степени подъёма (нижний, средний, верхний) и огублённости.

Противопоставление открытых /ɛ/ — /ɔ/ и закрытых /e/ — /o/ отмечается только под ударением.

Часто встречается контактная назализация гласных, которая возникает под влиянием соседнего носового согласного: tomm /tõm/ «горячий».

Согласные 
В фонетическом строе бретонского языка представлены следующие согласные:

Для ряда диалектов описан контраст согласных по признаку «силы»: «сильные» (fortes) звонкие смычные противопоставляются «слабым» (lenes), глухие всегда считаются сильными; сонанты также противопоставляются по этому признаку. Система согласных литературного бретонского языка такая же, как в диалектах КЛТ.

В абсолютном исходе слова (синтагме) могут стоять только глухие согласные; в интервокальном положении (между двумя гласными) — только звонкие: mat /mat/ «хороший» — mat eo /ma:deo/ «Он хороший».

Перед гласными переднего ряда гласными заметна палатализация смычного согласного: kik /k’ik'/ «мясо». Образование множественного числа от основ на зубной согласный вызывает палатализацию: ant «борозда» — мн. ч. anchou (t перешло в ch).

В группах согласных вида «звонкий + глухой» происходит уподобление (ассимиляция), при котором более сильным оказывается второй из двух стоящих рядом согласных: addeskiñ /at 'teskĩ/ «изучать», однако в орфографии это не никак отображается.

Консонантный строй бретонского языка значительно различается по диалектам. Так, в ряде диалектов (в первую очередь, ваннских) существует сегмент ; во многих диалектах  реализуется как  или . В ряде ваннских диалектов существует также глухой увулярный . Существуют диалекты, где в число согласных входят глухие сонанты наподобие . В некоторых северных диалектах присутствует особый спирант, обозначаемый  и отличающийся от обычного  большей длительностью и интенсивностью произнесения.

Ударение 
Ударение в бретонском языке — силовое — падает на предпоследний слог, хотя имеются некоторые исключения (стяжения). В ваннском диалекте ударение падает на последний слог; в этом диалекте сохранился архаический тип просодии, унаследованный от древнебретонсого языка, в то время как в диалектах КЛТ ударение перешло на предпоследний слог в начале среднебретонского периода.

Морфонология 
В бретонском языке наиболее отличительном видом морфологических чередований являются начальные , свойственные всем кельтским языкам; они нередко оказываются единственным показателем рода существительного — так, например, лениция после артикля происходит у существительных ж. р. ед. ч. и м. р. мн. ч.: ar g-kador «стул» (ж. р. ед. ч.), ar d-tud «народ» (м. р. мн. ч.). Правила мутаций, в общем, сходны с валлийскими; они могут различаться даже в пределах одного диалекта.

Для литературного языка свойственны следующие виды мутаций:

 спирантная: k — c’h, p — f, t — z;
 сильная: g — k, b — p, d — t;
 мягкая: k — g, p — b, t — d, g — c’h, b — v, d — z, m — v;
 смешанная: g — c’h, b — v, d — z, m — v;
 назальная: d — n.

Чередования в корне под влиянием гласного суффикса или окончания (перегласовка) стали показателем множественного числа: bran «ворон» — мн. ч. brini.

Морфология 
По своему строю бретонский — аналитический язык с некоторыми признаками синтетизма, которые встречаются в личных формах глагола и местоименных предлогах. Падежные значения выражаются аналитическими средствами. Синтаксические значения выражаются в основном при помощи позиций, предлогов и т. п. К глаголу примыкают отглагольные прилагательные (причастия) и инфинитивы — глагольные имена. Местоимения, числительные и наречия выделяются так же, как и в валлийском языке. Предлоги, союзы, артикли и частицы образуют группу служебных частей речи; выделяются междометия. Слова для уточнения места, времени и т. п. используются очень редко.

Общие категории

Род 
Род (мужской и женский) выражается с помощью мутаций в слове, которые вызываются артиклем, местоимением или другим примыкающим словом; кроме этого, существует ряд суффиксов, которые используются для образования существительных женского рода, как, например, -en и -ez: bleiz «волк» — bleizez «волчица» и т. п. В зависимости от рода слова изменяются только некоторые числительные (см. ниже); в остальных же случаях слова (в том числе прилагательные) по родам не изменяются.

Число 
Чисел в бретонском языке три — единственное, двойственное и множественное. Образование форм чисел отличается в зависимости от диалекта. Для множественного числа обычно используются окончания, которые зависят от одушевлённости: -ed — для одушевлённых существительных и деревьев, -(i)où — для неодушевлённых. Кроме этих окончаний, существуют и другие: -i, -ier, -on, -ez, -en; некоторые из них вызывают перегласовку: bran «ворон» — мн. ч. brini. Иногда перегласовка сама образует форму мн. ч.: dant «зуб» — мн. ч. dent. Встречается супплетивизм: ki «собака» — мн. ч. chas.

Некоторые слова, обозначающие парные предметы, используют приставку «два» для образования формы двойственного числа: daou-lagad «два глаза».

От формы двойственного числа можно образовать так называемое «двойное» множественное число: daoulagadoù «пары глаз»; это же число можно образовать с помощью присоединения обычного показателя формы мн. ч. к собирательному существительному: dilhad «одежда» — dilhadoù «несколько комплектов одежды». От собирательного понятия можно образовать существительное, обозначающее отдельную его часть: geot «трава» — geot-enn «травинка»; так же можно сделать и с формой мн. ч. — brini «вороны» — brinien «отдельные особи из множества воронов» — и с формой ед. ч.: botez «обувь» — мн. ч. botoù «много предметов обуви» — botezen «отдельные предметы обуви».

Принадлежность 
В отличие от гойдельских языков, в бретонском языке принадлежность можно выразить глаголом am eus «иметь». Кроме того, принадлежность может выражаться притяжательными местоимениями: va zi «мой дом» и т. п. Для усиления значения принадлежности к существительному может добавляться соответствующее лицу обладателя личное местоимение: va zi-me «мой дом»; с этой же целью используются спрягаемые предлоги a и de, обозначающие происхождение и определяющие существительное с определённым артиклем или притяжательным местоимением: an ti ac’hanon «мой дом», e vreur dezhan da zi «его брат» и т. п. Если принадлежность выражается сочетанием двух стоящих рядом существительных, то определяемое слово без артикля стоит первым: toenn ti «крыша дома», где toenn «крыша» является определяемым; определяемое слово ti, в свою очередь, может иметь определитель (в том числе артикль): toenn ti an tad «крыша дома отца», toenn un ti bras «крыша (какого-то) большого дома».

Части речи

Числительные 
Система исчисления в бретонском языке — двадцатеричная. Числительное unan «один» не употребляется с существительными; в этом случае число будет выражаться артиклем.

Числительные от двух до четырёх имеют род:

 daou baotr «два мальчика» — div blac’h «две девочки»;
 tri mab «три сына» — teir merc’h «три дочери»;
 pevar mevel «четверо слуг» — peder metez «четыре служанки».

В остальных случаях числительные в зависимости от рода согласуемого с ним слова не меняются.

Числительные бретонского языка в таблице:

Местоимение 
Личные местоимения (субъектная форма):

Личные местоимения (объектная форма — винительный падеж):

В бретонском языке имеется три ступени указательных местоимений: «ближайшие», «ближние» и «более удалённые». Они, кроме «ближних», употребляются с существительными как послелоги: an den-mañ «этот человек (ближайший)» — an den-se «этот человек».

В бретонском языке существуют так называемые «местоименные предлоги», точно передающие местонахождение того, к чему относятся: например, em c’hichen «возле меня», a-dreñv-din «сзади меня».

Глагол

Переходность и непереходность 
В бретонском языке нет чётко выраженной морфологической границы между переходными и непереходными глаголами, и многие глаголы могут быть как переходными, так и непереходными в зависимости от контекста: например, arvesti как переходный глагол означает «созерцать», а как непереходный — «присутствовать (на чём-либо)».

В среднебретонский период непереходные глаголы спрягались с помощью вспомогательного глагола bezañ «быть»; в современном языке всё чаще используется глагол kaoud «иметь», однако это всё же зависит от диалекта.

Залог 
В бретонским языке, как и в других кельтских языках, есть действительный залог (для переходных, непереходных, возвратных и безличных глаголов) и страдательный залог (для переходных глаголов) с примыкающими к нему безличными формами, которыми может обладать любой глагол.

Страдательный залог и безличное спряжение отличаются тем, что первый не используется, даже если выражен агенс. Для обозначения возвратного или взаимного действия существует частица em.

Наклонение и времена 
В бретонском языке три наклонения: изъявительное, условное и повелительное. Изъявительное наклонение имеет 4 времени глагола, которые образуются синтетически: настоящее, имперфект, претерит и будущее; есть также ряд сложных и сверхсложных времён, образуемых аналитически (настоящее время (презенс) вспомогательного глагола + причастие прошедшего времени): перфект, давнопрошедшее, прошедшее предшествующее и будущее предшествующее. Сверхсложные времена строятся по схеме «перфект вспомогательного глагола + причастие прошедшего времени». Аналитический перфект почти вытеснил претерит — он сохранился только в письменной речи.

В условном наклонении есть только два синтетических времени — настоящее и прошедшее.

Бретонский глагол обладает рядом особенностей. Глаголы bezañ «быть» и endevout/kaout «иметь» в настоящем времени и имперфекте имеют форму обычного действия, которая обозначает какие-то часто повторяющиеся действия: например, Poan hor bez o labourat e-pad ar goañv «Нам тяжело работать зимой»; такие предложения часто сопровождаются наречиями времени: alles «часто», bendez «каждый день» и т. п. Глагол «быть» в настоящем времени и имперфекте обладает особой «ситуационной» формой, которая передаёт «точечное» действие во времени и пространстве: Emañ klañv «Он болен (сейчас)», Emañ e Brest «Я (сейчас) нахожусь в Бресте»; в сочетании с частицей о и причастием настоящего времени «ситуационная» форма может иметь значение настоящего длительного времени: Emaon o vont «Я иду».

Перфект строится со вспомогательным глаголом «иметь» и причастием прошедшего времени: Lennet en deus Yann al levr «Ян прочитал книгу».

Спряжение 

«Безличное» спряжение обязано своим названием неизменяемой форме глагола; субъект предшествует глаголу. «Личное» спряжение используется в том случае, когда объект предшествует глаголу; флексия в глагольной форме указывает на лицо. Элемент a восходит к относительному местоимению.

Времена и наклонения, образуемые синтетически

Отрицание 
В бретонском языке глагольное отрицание во многом сходно с французским. Оно выражается циркумфиксом ne … ket — это сложилось к новобретонскому периоду. Частица ket может быть заменена на другие отрицательные частицы: mui «больше», morse «никогда», ebet «никто» и т. п.

В некоторых диалектах первое отрицательное слово ne часто опускается; инфинитив имеет особую отрицательную форму chom hep — буквально: «оставаться без» — которая ставится после слова, к которому она относится.

Междометия 
Междометия сложились на основе различных частей речи; наиболее близкой по смыслу к междометиям является категория восклицания в прилагательных, которая образуется путём присоединения показателя -(h)et (-at): Gwanat den! «Какой слабый человек!»

Словообразование 
В словообразовании больше всего развита суффиксация. Некоторые суффиксы были заимствованы из французского: например, -ans — от фр. -ance. Некоторые суффиксы образуют имена женского (-ek, -enti, -iz и др.) или мужского (-ded, -der и др.) рода; некоторые суффиксы могут быть использованы для образования имён как женского, так и мужского рода — это, например, суффикс -erez, который образует имена деятелей женского рода, но абстрактные имена мужского рода: kaozerez «говорунья» (женский род) — kaozerez «говорение, разговор» (мужской род).

Имеется словосложение: menez-tan «вулкан» — от menez «гора» и tan «огонь».

Прилагательные могут быть субстантивированы и при этом иметь форму числа.

Синтаксис 
С развитием аналитизма глагол в бретонском языке приобрёл сложную составную форму, которая по сути выступает как аналитическая форма глагола: глагольное имя + относительная частица a/e + вспомогательный глагол ober «делать». Предложение с порядком слов VSO (глагол — подлежащее — объект действия) является относительно нейтральным: Klask a ra Yann ul levr «Ян видит книгу».

Финитный глагол в неотносительной форме может стоять в начале, если он стоит в повелительном наклонении или если предложение является ответом на вопрос.

Порядок слов OVS с вынесением глагольного имени в начало предложения выделяет действие: Klask ul revr a ra Yann «Видит книгу Ян».

Со взаимным расположением глагола и подлежащего связано употребление различных видов спряжения:

 когда субъект предшествует глаголу, то употребляется «безличное» спряжение: Ar vugale a gar o zad «Дети любят своего отца» (SVO);
 когда субъект, выраженный существительным, следует за глаголом, употребляется «личное» спряжение с глаголом «делать»: Deskouez a ra an tan avel «Ветер предвещает огонь» (VSO);
 если глаголу предшествует объект, а подлежащее не выражено ни местоимением, ни именем, то лицо деятеля выражается флексией в глаголе: Va zad a garan — буквально: «Мой отец, которого я люблю» (OV).

В отрицательных предложениях порядок слов обычно будет SVO с обязательным согласованием глагола: Ar vugale ne welont ket o zad «Дети не видят своего отца».

Как и в других кельтских языках, в бретонском широко используется инфинитив. В современном языке инфинитив с артиклем может быть подлежащим и дополнением; он может употребляться как замена финитному глаголу в восклицательных, побудительных и некоторых других видах предложений. Инфинитивные обороты, которые часто использовались в среднебретонский период, в настоящее время почти исчезли.

Части сложного предложения соединяются при помощи союзов и союзных слов. Обычно за союзом следует относительная глагольная частица e: … had e kouezhas «… и он упал», … peogwir e varvas «… потому что он умер»; исключениями являются союзы hogen «но» и rak «так как» — они требуют иного порядка слов: … rak e vam a varvas «… так как его мать (которая) умерла», но не … rak e varvas e vamm. После союзов ma (mar) «если» и pa «когда» частица e не употребляется.

Лексика

Заимствования 
Наиболее древние заимствования из латинского языка появились в бретонском до миграции предков бретонцев на континент: abostol (от ) и др. После появления бретонцев на полуострове Бретань были заимствованы такие слова, как mank («однорукий» — от ), kab («голова» — от ) и др.

Некоторые заимствования имеют многочисленные производные — например, от kemmañ «изменять» (от ) можно образовать kemmaden «изменение», kemmadur «изменение», kemmas «переменный» и т. п.

С XII—XIII веков начинаются заимствоваться французские слова. В настоящее время число заимствований из французского очень велико и даже превышает число исконно бретонских слов; в диалектах, на которых говорят на границе с франкоязычной зоной, число заимствований из французского несколько выше.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Бретонский язык на портале Планета Бретань (имеется учебник, словарь и хрестоматия)
 Бретонский язык для начинающих
 Бретонско-русский словарь
 сервис TERMBRET: бретонско-французский и французско-бретонский онлайн-словарь
 электронный атлас диалектных вариаций бретонского языка, на французском
 Бретонская грамматика на французском и бретонско-французский перевод слов (Arbres:Le site de grammaire du breton)
 Бретонско-русский онлайн-словарь с примерами использования
  Gérard CORNILLET, GERIADUR BREZHONEG-GALLEG -- бретонско-французский словарь в формате pdf  альтернативная ссылка

Языки Франции
Бретонский язык
Бриттские языки